Molnár Géza
 Molnár Géza (1872–1933) zenetörténész, esztéta
 Molnár Géza (1923–2011) József Attila-díjas író, újságíró
 Molnár Géza (1953) birkózó, edző, sportvezető
 Molnár Géza (1961) tájfutó

hasonló nevűek
 M. Szebeni Géza (Molnár Géza) (1945) ny. rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, egyetemi magántanár.
 Szegedi Molnár Géza egyértelműsítő lap